El apellido italiano Torelli corresponde a varias personalidades: 
Giuseppe Torelli (1658 - 1709), compositor y violinista italiano.
Felice Torelli (1667 - 1748), pintor italiano.
Eugenio Torelli Viollier (1842 - 1900), periodista italiano, fundador del Corriere della sera.